Hirschau steht für: 

Orte:
 Hirschau, Stadt im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hirschau (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hirschau (Marzling), Ortsteil der Gemeinde Marzling, Landkreis Freising, Bayern
 Hirschau (Reichling), Ortsteil der Gemeinde Reichling, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Hirschau (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hirschau (Tübingen), Ortsteil der Stadt Tübingen, Baden-Württemberg
 Hirschau (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hirschau (Gemeinde Liebenau), Ortschaft der Gemeinde Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hirschau (Gemeinde Schnepfau), Ortschaft der Gemeinde Schnepfau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Andere geographische Objekte:
 Hirschau (Halbinsel), Halbinsel im Königssee mit der Ortschaft St. Bartholomä
 Hirschau, nördlicher Teil des Englischen Gartens in München, siehe Englischer Garten (München) #Hirschau 
 Hirschau, historisches herzogliches Jagdgebiet in München auf der „Hirschauterrasse“ genannten Geländestufe, dem ursprünglichen Hochwasserbett der Isar

Bauwerke:
 Burg Hirschau, eine abgegangene Wasserburg bei Hirschau (Tübingen), Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Gaststätte Hirschau, Münchner Traditionsgaststätte im Englischen Garten

Siehe auch
 Hirschauer, Hirsau